Гудоу — железнодорожная платформа в Гудаутском районе Абхазии.

По состоянию на март 2019 года ни пассажирские, ни грузовые поезда на платформе не останавливаются.

Примечания 

Остановочные пункты Абхазской железной дороги
Остановочные пункты Абхазии